Abramczyk – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Abramczyk 
 Barbara Morcinek-Abramczyk – glottodydaktyczka, literaturoznawczyni.
 Mikoła Abramczyk – białoruski publicysta i polityk emigracyjny,
 Józef Abramczyk ps. Tomasz – żołnierz Batalionów Chłopskich,
 Halina Abramczyk – polska fizyczka i chemiczka
 Rüdiger Abramczik – niemiecki piłkarz i trener

Sport 
 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
 Abramczyk Polonia Bydgoszcz

Zobacz też